Komsomolskaja (metrostation Moskou, Koltsevaja-lijn), metrostation in Moskou
 Komsomolskaja (metrostation Moskou, Sokolnitsjeskaja-lijn), metrostation in Moskou
 Komsomolskaja (metrostation Nizjni Novgorod), metrostation in Nizjni Novgorod